Wirnsberger ist der Familienname folgender Personen:

Ingrid Wirnsberger (* um 1954), österreichische Tischtennisspielerin
Peter Wirnsberger (* 1958), österreichischer Skirennläufer
Peter Wirnsberger II (1968–1992), österreichischer Skirennläufer